

События 
 1 декабря
 В Кувейте прошли досрочные парламентские выборы
 Энрике Пенья Ньето вступил в должность президента Мексики. Новый кабинет министров принял присягу. Процедура инаугурации прошла на фоне многотысячных акций протеста
 Россия возглавила G20.
 Прошёл детский конкурс Евровидение в Амстердаме. Победила 10-летняя украинская певица Анастасия Петрик с песней «Небо».
 Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2012 года в Ханты-Мансийске завершился победой украинки Анны Ушениной, она нанесла поражение болгарке Антоанете Стефановой на тай-брейке финального матча.

 2 декабря
 В Словении прошёл второй тур президентских выборов. Убедительную победу одержал экс-премьер-министр Борут Пахор.
 В Буркина-Фасо прошли парламентские выборы.
 Награду Центра исполнительских искусств имени Кеннеди получили актёр Дастин Хоффман, телеведущий Дэвид Леттерман, блюзмен Бадди Гай, три члена британской рок-группы Led Zeppelin и балерина Наталья Макарова.

 3 декабря
 Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Украины Николая Азарова и его кабинета министров.
 Столовая гора в Кейптауне стала одним из семи новых чудес природы.
 В Дубае началась закрытая конференция Международного союза электросвязи, Россия не стала озвучивать инициативы по государственному регулированию Интернета, попавшие в публичный доступ благодаря WcitLeak.org.

 4 декабря
 На остров Минданао на юге Филиппин обрушился тайфун «Пабло». 1020 человек погибли, 844 пропали без вести.
 Парламент Черногории утвердил новый состав правительства во главе с Мило Джукановичем.
 Все страны Содружества, имеющие во главе британского монарха, согласились принять закон, изменяющий порядок престолонаследования — мужчины-наследники теряют свой приоритет над женщиной.
 В Сербии стартовал чемпионат Европы по гандболу среди женщин.
 Литературную премию «Русский Букер» 2012 года за лучший роман на русском языке получил Андрей Дмитриев за роман «Крестьянин и тинейджер».
 В Белфасте (Северная Ирландия) начались многодневные волнения, вызванные решением городского совета снять со здания британский флаг.

 5 декабря
 Еврокомиссия оштрафовала компании Philips, LG Electronics, Samsung SDI, Panasonic, Toshiba и Technicolor в совокупности на 1,47 миллиарда евро за картельный сговор на продажу передающих телевизионных трубок.
 Начался очередной этап переговоров между правительством Колумбии и леворадикальной повстанческой группировкой «Революционные вооружённые силы Колумбии» во Дворце конгрессов в Гаване.
 Президентом Швейцарии на 2013 год избран Ули Маурер.
 6 декабря
 Вооружённые силы Египта выставили перед президентским дворцом танки и бронетранспортеры после столкновений между сторонниками и противниками президента Мохаммеда Мурси, из-за которых погибло 5 человек.
 Сенат США утвердил «Закон о нормализации торговых отношений с Россией и Молдовой», составной частью которого является «закон Магнитского»; этим же решением отменено действие поправки Джексона-Вэника в отношении России.
 7 декабря
 В Гане прошли президентские выборы. Победу одержал действующий президент Джон Махама, набравший 50,7 % голосов.
 В России началось строительства газопровода «Южный поток».
 8 декабря
 Появились сообщения о поставках Россией в Сирию ракетного комплекса «Искандер-Э» в качестве ответной меры на размещение в Турции противоракет НАТО.
 Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Народ свободы» Сильвио Берлускони объявил о намерении участвовать в предстоящих в 2013 году парламентских выборах.
 На конференции ООН по вопросам изменения климата действие Киотского протокола было продлено до 2020 года.
 9 декабря
 В Румынии прошли парламентские выборы. Правящая левоцентристская коалиция под руководством премьер-министра Виктора Понты получила более половины голосов.
 Президент Венесуэлы Уго Чавес направился на Кубу, чтобы пройти операцию в связи с рецидивом онкологического заболевания, в качестве преемника Чавес оставил вице-президента Николаса Мадуро.
 10 декабря
 Губернатор штата Колорадо подписал закон о легализации марихуаны.
 Президент Сан-Томе и Принсипи Мануэл Пинту да Кошта назначил Габриэла Арканжу да Кошту новым премьер-министром страны. Он сменил Патриса Тровоаду, правительству которого парламент вынес вотум недоверия.
 11 декабря
 Подал в отставку исполняющий обязанности премьер-министра Мали Модибо Диарра, задержанный военными накануне при попытке покинуть страну. Новым премьер-министром назначен Дианго Сиссоко.
 Сирийские повстанцы захватили военную базу правительственных сил в северо-западной провинции Идлиб у города Даркуш.
 Лауреатами физической премии Мильнера стали Стивен Хокинг и учёные ЦЕРНа.
 В Москве скончалась оперная певица Галина Вишневская.
 Президент США Барак Обама признал Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил Сирии единственным легитимным представителем сирийского народа.
 12 декабря
 Северная Корея запустила с помощью собственной ракеты-носителя «Ынха-3» спутник «Кванмёнсон-3», вступив в тем самым в клуб космических держав. Совет Безопасности ООН осудил запуск ракеты и продолжит консультации.
 В Стамбуле начался 11-й чемпионат мира по плаванию в короткой воде под эгидой FINA.
 Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил отставного генерала армии Республики Сербской Здравко Толимира к пожизненному заключению.
Певица Леди Гага впервые выступила в Москве со своим туром The Born This Way Ball Tour.
 13 декабря
 Владимир Рыбак избран спикером Верховной рады Украины.
 МИД РФ разработало план эвакуации российских граждан из Сирии.
 Министры финансов стран еврозоны одобрили выделение Греции очередного транша помощи в размере 34 миллиардов евро.
 Великобритания — крупнейший потребитель газа в Европе — возобновила добычу сланцевого газа.
 Китайские учёные подтвердили, что зонду Чанъэ-2 удалось получить серию снимков астероида Таутатис с минимального расстояния.
 14 декабря
 В результате стрельбы в школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут погибло 27 человек, 20 из которых — дети.
 Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника столичного ГУВД Дмитрия Павлюченкова, признав его виновным по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
 Министр иностранных дел и вице-премьер Израиля Авигдор Либерман подал в отставку с обоих постов в связи с обвинением в злоупотреблении доверием.
 В результате столкновений сторонников и противников главы Египта Мухаммеда Мурси в Александрии пострадали десятки человек.
 Президент США Барак Обама подписал «закон Магнитского» в увязке с отменой поправки Джексона-Вэника.

 15 декабря
 Сплошная перепись населения и жилого фонда началась в Туркменистане.
 В Египте начался референдум по новой конституции.
 Франция полностью вывела войска из Афганистана.
 В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Волгограде, Курске, Самаре, Калининграде и других городах России прошла антипутинская акция «Марш свободы». В Москве власти не согласовали акцию, но тысячи людей вышли на Лубянскую площадь, было задержано около 60 человек. Алексея Навального, Илью Яшина отпустили из полиции без составления протокола и предъявления обвинения. Согласованная ранее заявка на проведение митинга на площади Революции была отозвана столичными властями.
 16 декабря
 В Японии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала Либерально-демократическая партия.
 Талибы совершили нападение на аэропорт в городе Пешаваре на северо-западе Пакистана.
 Седьмой розыгрыш Кубка Первого канала завершился победой сборной России.
 Бразильская команда «Коринтианс» выиграла клубный чемпионат мира по футболу, одержав победу над лондонским «Челси».
 17 декабря
 Воронеж обрёл статус города с миллионным населением.
 В Китае по государственному каналу CCTV-6 в прайм-тайм показали фильм «V — значит вендетта», что было расценено аналитиками как признак либерализации внутренней политики Китая.
 Два зонда НАСА совершили запланированное столкновение с Луной.
 18 декабря
 Министр образования РФ Дмитрий Ливанов выступил против предложения депутатов Госдумы ввести запрет на усыновление детей из России гражданами США.
 В рамках празднования Бриллиантового юбилея своего правления королева Великобритании Елизавета II впервые в жизни посетила заседание кабинета министров.
 19 декабря
 В Южной Корее прошли президентские выборы. Кандидат от правящей консервативной партии «Сэнури» Пак Кын Хе победила на выборах, став первой женщиной — президентом страны.
 У здания Государственной Думы прошли два пикета — в знак протеста против принятия поправки в «закон Димы Яковлева», запрещающей усыновление российских детей американцами, а также против принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, задержаны около 30 человек.
 С космодрома Байконур запущена к МКС ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз ТМА-07М».
 Человеком года по версии журнала Time назван Барак Обама, президент США.
 Швейцарский банк UBS был оштрафован на сумму более миллиарда евро финансовыми регуляторами в США, Великобритании и Швейцарии за махинации с ключевой межбанковской ставкой кредитования LIBOR.
 В Москве состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности, на котором было приостановлено членство Узбекистана в организации, после того как власти Узбекистана официально приняли решение придерживаться нейтралитета в международных делах.
 20 декабря
 В Индии успешно прошли испытания баллистической ракеты «Притхви-2».
 Алексею Навальному предъявили обвинение в мошенничестве.
 Министерство обороны Израиля утвердило программу строительства более 500 домов на юге Западного берега, которые заложат основу нового города Геваот.
 Титул «Мисс Вселенная 2012» выиграла американка Оливия Калпо.
 21 декабря
 Совет Безопасности ООН санкционировал развёртывание в Мали миротворческого контингента (АФИСМА) для освобождения севера страны от исламских экстремистов.
 Оператор американской электронной биржи Intercontinental Exchange (ICE) подписал юридически обязывающее соглашение о покупке владельца Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE Euronext за 8,2 млрд долл.
 Премию за лучший фильм Гильдии киноведов и кинокритиков России получил Александр Сокуров за ленту «Фауст».
 Впервые в истории Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип на YouTube Южно-Корейского исполнителя PSY «Gangnam Style».
 «Закон Димы Яковлева» в третьем чтении был принят депутатами Государственной Думы Российской Федерации..
 В Кении жертвами межплеменных столкновений стали 79 человек.
 Премьер-министр Италии Марио Монти подал в отставку.
 Начало нового цикла в календаре майя. Очередное ожидание конца света — глобального катаклизма или фундаментальной трансформации мира.
 22 декабря
 Вице-президент Египта Махмуд Мекки подал в отставку.
 Президент Италии распустил национальный парламент.
 Второй этап референдума по новой конституции страны прошел в Египте.
 Правительство Российской Федерации досрочно прекратило существование особой экономической зоны «Куршская коса».
 Совет по правам человека при Президенте Российской Федерации высказал предположение, что «Закон Димы Яковлева» является неконституционным.
 Федеральный суд США утвердил мировое соглашение BP за аварию в Мексиканском заливе.
 На полигоне Капустин Яр состоялась передача ракетной системы С-400 «Триумф» одному из соединений ПВО — Южному военному округу.
 Лидер конголезской вооружённой группировки «Фронт националистов и интеграционистов» Мэтью Нгуджоло Чуи оправдан Международным уголовным судом.
 На примере гербертсмитита экспериментально подтверждено существование спиновой жидкости.
 После реконструкции вновь запущена Баксанская ГЭС (Кабардино-Балкария, Россия).
 Венгрия приняла поправку в конституцию, запрещающую продажу земли иностранным гражданам.
 23 декабря
 Предварительные результаты прошедшего в Египте второго тура референдума показали, что проект новой Конституции поддержали 64 % населения.
 24 декабря
 В КНДР учреждена международная премия имени Ким Чен Ира.
 На Украине утверждён новый состав кабинета министров. Новым министром иностранных дел назначен Леонид Кожара.
 В Москве открылась 187-я станция московского метрополитена «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии.
 Некоторые арабские СМИ, а также сирийские оппозиционеры объявили о первом применении химического оружия сирийской правительственной армией.
 Специальным распоряжением глава правительства Дмитрий Медведев назначил Михаила Евраева заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.
 25 декабря
 От участия в «Евровидении» отказались Босния и Герцеговина, Португалия, Турция и Словакия.
 В Южно-Казахстанской области близ Шымкента разбился самолёт Ан-72, принадлежащий пограничной службе комитета национальной безопасности Казахстана. Все 27 человек на борту погибли.
 На аэродроме Александрия в Кировоградской области (Украина) разбился вертолёт Ми-8 внутренних войск МВД Украины, пятеро человек погибли.
 В Сочи стартовал чемпионат России по фигурному катанию.
 26 декабря
 Синдзо Абэ утверждён в должности премьер-министра Японии и сформировал правительство.
 Совет Федерации одобрил подготовленный Минобрнауки закон «Об образовании в РФ».
 Начальник военной полиции Сирии сбежал к повстанцам.
 Президент Египта Мухаммед Мурси подписал новую конституцию.
 В Уфе стартовал чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд.
 Более 13 тыс. человек пострадали от наводнение на юге Таиланда.
 Фильм «Невинность мусульман» официально запретили в России.
 В Китае открыт очередной этап высокоскоростной железной дороги Пекин — Гонконг, теперь это самая длинная в мире высокоскоростная железная дорога.
 27 декабря
 Актриса Натали Портман возглавила список самых рентабельных голливудских звёзд.
 Тверской суд Москвы отложил предварительное слушание по уголовному делу управляющего директора британского инвестфонда «Hermitage Capital Management» Уильяма Браудера и юриста Сергея Магнитского.
 Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в отставку министра здравоохранения Марзие Вахид Дастжерди.
 28 декабря
 «Украинский независимый совет еврейских женщин» послал запрос Президенту Украины В. Ф. Януковичу с просьбой вмешаться в разгоревшийся антисемитский скандал, принять меры и защитить их честь.
 Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили поддержал аресты высокопоставленных чиновников, соратников действующего президента страны.
 В Санкт-Петербурге открыты две новые станции метро Международная и Бухарестская, а в Москве 188-я станция Пятницкое шоссе.
 Президент Филиппин Бенигно Акино III подписал  о планировании семьи, по которому гарантирован всеобщий доступ к службам охраны репродуктивного здоровья и предусмотрена бесплатная раздача населению противозачаточных средств.
 29 декабря
 На Киевском шоссе недалеко от аэропорта «Внуково» при жёсткой посадке разбился самолёт Ту-204, 5 человек погибли.
 Конституционный совет Франции объявил вне закона предложение правительства ввести в 2013 году налог в 75 % для наиболее богатых жителей страны.
 Сирийская оппозиция отказалась от переговоров в Москве.
 30 декабря
 Десантный корабль Черноморского флота «Новочеркасск» направился в Сирию.
 Спущен на воду атомный подводный крейсер «Владимир Мономах».
 31 декабря
 Кубок Шпенглера 2012 года получила сборная Канады по хоккею с шайбой.
 Мятежники отвергли вариант правительства народного единства, предложенный президентом Центральноафриканской республики Франсуа Бозизе.

См. также

Примечания